

Persone
André Lange – ex bobbista tedesco
Antoni Lange – poeta e critico letterario polacco
Bernd Lange – politico tedesco
Christian Lous Lange – politico norvegese, vincitore del Premio Nobel per la pace
Claudie Lange – attrice e ragazza copertina belga
David Lange – politico neozelandese
Dorothea Lange – fotografa documentaria statunitense
Eric Lange – attore statunitense
Friedrich-Albert Lange – filosofo, sociologo e giornalista tedesco
Halvard Lange – politico norvegese
Herbert Lange – militare tedesco
Hope Lange – attrice statunitense
Jakob Lange – combinatista nordico tedesco
Jakob Emanuel Lange – micologo danese
Jeffrey de Lange (1998) – calciatore olandese
Jessica Lange – attrice statunitense
Joep Lange – medico olandese
Karl Lange – prigioniero tedesco nei campi di concentramento nazisti, perseguito per la sua omosessualità
Katherine Lange – pallavolista statunitense
Katja Lange-Müller – scrittrice tedesca
Ludwig Lange – fisico tedesco
Marie Jeanette de Lange – pittrice e avvocata olandese
Marita Lange – ex atleta tedesca
Max Lange – scacchista e compositore di scacchi tedesco
Merlelynn Lange – ex cestista canadese
Norah Lange – scrittrice e poetessa argentina
Olaf Lange – allenatore di pallacanestro tedesco
Oskar Lange – economista e ambasciatore polacco
Otto Vincent Lange – politico norvegese
Robert John "Mutt" Lange – produttore discografico, musicista e compositore zambiano naturalizzato britannico
Rune Lange – ex calciatore norvegese
Santiago Lange – velista e ingegnere argentino
Ted Lange – attore statunitense
Thomas Lange – ex canottiere tedesco

Altro
A. Lange & Söhne – azienda tedesca produttrice di orologi
Langé – comune francese del dipartimento dell'Indre
Lange – cratere sulla superficie di Mercurio
Henrietta Lange – personaggio della serie televisiva NCIS: Los Angeles